Кур'я — те ж саме, що і стариця (ділянка колишнього русла річки) (північноросійське наріччя)
 Кур'я — затока, що глибоко вдається у берег озера або річки (поморський говір)

Кур'я — село, Китмановський район, Алтайський край
 Кур'я — село, Красногорський район, Удмуртія
 Кур'я — село, районний центр, Алтайський край
 Кур'я — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Кур'я — присілок, Староуткинський міський округ, Свердловська область